Apium ventricosum är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Boissieu. Apium ventricosum ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
ventricosum